Frederica Louise Wilhelmina van Oranje-Nassau (Den Haag, 28 november 1770 – Amsterdam, 15 oktober 1819) was de dochter van stadhouder Willem V van Oranje-Nassau en Wilhelmina van Pruisen. Zij trouwde op 14 oktober 1790 met Karel van Brunswijk-Wolfenbüttel.

"Loulou" en haar man bleven kinderloos. Karel stierf op 20 september 1806. De prinses voegde zich daarna bij haar moeder in Pruisen. Toen die in januari 1814 weer terug kon naar de Nederlanden, trokken Louise en haar moeder naar Haarlem, en bewoonden onder andere het Landhuis Welgelegen.

Haar stoffelijk overschot werd op 28 oktober 1819 bijgezet in de Grafkelder van Oranje-Nassau in de Nieuwe Kerk in Delft.

Afbeeldingen 
Enkele afbeeldingen van Prinses Louise

Voorouders 

Huis Oranje-Nassau
Oranje-Nassau, L